King Records (Japan) - Japans platenlabel
 King Records (Verenigde Staten) - Amerikaans platenlabel
 Lizard King Records - Amerikaans-Brits platenlabel